Il doppio del Keio Challenger 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2015.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Riccardo Ghedin e Yi Chu-huan 6–4 , 6–4.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campione)
  Riccardo Ghedin /  Yi Chu-huan (finale)

  Bai Yan /  Li Zhe (semifinali)
  Chen Ti /  Franko Škugor (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Keio Challenger 2015
ATP Challenger Tour 2015